Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 na dystansie 10 km odbył się 23 lutego. Była to trzecia i ostatnia męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach i stadionie Birkebeineren skistadion, w Lillehammer. Do biegu zostało zgłoszonych 68 zawodników, wszyscy przystąpili do rywalizacji. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Niemiec Mark Kirchner, który tym razem zajął 12. miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Rosjanin Siergiej Czepikow, srebrny medal wywalczył Niemiec, Ricco Groß, a trzecie miejsce zajął kolejny Rosjanin, Siergiej Tarasow.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994